Томас Роланд «Том» Тиллис (; , Джэксонвилл, Флорида) — американский политик-республиканец, представляет штат Северная Каролина в Сенате США с января 2015.

Биография 
Получил образование в Университетском колледже Мэрилендского университета (1997). Работал консультантом по вопросам управления в PricewaterhouseCoopers. Член городского совета Корнелиуса с 2003 по 2005, с 2007 по 2015 год он входил в Палату представителей Северной Каролины (спикер Палаты с 2011).

На выборах 2014 года одержал победу и был избран в Сенат США. Также Тиллис заявил о намерении переизбираться в Сенат в 2020 году.

Женат, имеет двоих детей.

Примечания

Ссылки 
 Сенатор Том Тиллис на официальном сайте Сената США
 Том Тиллис на официальном сайте Конгресса США

Сотрудники IBM
Действующие сенаторы США
Сенаторы от штата Северная Каролина
Спикеры Палаты представителей Северной Каролины
Члены Республиканской партии США
Члены городских советов США
Выпускники Глобального кампуса Университета Мэриленда